Асатрян () — прізвище вірменського походження. Відомі носії:
 Айк Асатрян — вірменський філософ
 Гегам Асатрян — вірменський художник